Augurio o auspicio, la pratica divinatoria degli àuguri o àuspici, antichi sacerdoti Romani, che profetavano appunto gli augùri o auspìci
 Ornitomanzia, la più celebre tipologia di augurio, ossia la pratica divinatoria basata sull'interpretazione del volo degli uccelli
 Augurio, sinonimo di desiderio
 Augurio – diacono martirizzato insieme a San Fruttuoso di Tarragona, durante le persecuzioni di Valeriano; è venerato come santo

Altri progetti